Obrajuelo bezeichnet:

 Obrajuelo (Acámbaro), Ort im mexikanischen Bundesstaat Guanajuato
 Obrajuelo (Apaseo el Grande), Ort im mexikanischen Bundesstaat Guanajuato
 Laguna de Obrajuelo, See in Guatemala